

Lieux ou communes 
 Sers, commune française de la Charente
 Sers, commune française des Hautes-Pyrénées
 Le Sers, ville de Tunisie
 Sers, délégation de Tunisie
 Sers, communauté rurale d'Arménie

Personnalités 
 Bernadette Sers (1928 - 2000), artiste peintre ;
 Caroline Sers (1969 - ), romancière française ;
 Gauvain Sers (1989 - ), auteur-compositeur-interprète français ;
 Henry Sers (1912 - 1981) : homme politique français ;

 Jean-Pierre Sers (1746 - 1809) : homme politique français ;
 Jean-André Sers (1786 - 1862) : préfet, fils de Jean-Pierre Sers ;
 Joseph Jean Charles Louis Sers (1820 - 1884) : préfet, fils de Jean-André Sers ;
 Joseph Pierre Noël Eugène (1823 - 1881) : officier d'artillerie, fils de Jean-André Sers ;
 Charles-Joseph Sers (1826 - 1879) : préfet, fils de Jean-André Sers ;
 Jean-Jacques Sers (1789 - 1861)
 Louis Sers (1791 - 1865) : préfet, fils de Jean-Pierre Sers ;
 Louis-Alexandre Sers (1819-1886) : sous-préfet, fils de Louis Sers.
 David Marie Sers (1796 - 1861)

Sciences 
 SERS : Diffusion Raman exaltée par effet de surface

Économie 
 SERS : Société d'aménagement et d'Équipement de la Région de Strasbourg

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France